Такмичење у бацању кугле у женској конкуренцији на 11. Европском првенству у атлетици за млађе сениоре 2017. у Бидгошћу одржано је 14. и 15. јула 2017. на стадиону Жђислав Кшишковјак.

Титулу освојену у Талину 2015, није бранила Викторија Колб из Белорусије јер је прешла у сениоре.

Земље учеснице 
Учествовало је 17 такмичарки из 12 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)

Освајачи медаља

Квалификациона норма 
Требало је да такмичарке остваре квалификациону норму у периоду од 1. јануара 2016. до 4. јула 2017. године.

Сатница

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2017. години 
Десет најбољих атлетичарки у бацању кугле 2017. године до почетка првенства (12. јул 2017), имале су следећи пласман на европској ранг листи.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП.

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 14. јула 2017. године. Такмичарке су биле подељене у две групе. Квалификациона норма за финале износила је 14,90 метара (КВ), коју су испуниле 13 такмичарки.,,.
Старт: група А у 15:50, група Б у 15:50.

Финале 
Такмичење је одржано 15. јула 2017. године у 16:05.,.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати 2017. (стране 163, 164 и 165)

Европско првенство у атлетици за млађе сениоре 2017.
Бацање кугле на Европском првенству у атлетици за млађе сениоре